Trätjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Trätjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Trätjärnen (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn